Caijiapu är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 53 kilometer öster om stadens centrum. Antalet invånare är .

Närmaste större samhälle är Hangu,  km norr om Caijiapu. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina